Osas steht für:
 den piemontesischen Namen der italienischen Gemeinde Osasio

OSAS ist die Abkürzung für:
 Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, siehe Schlafapnoe-Syndrom

OSAS